Коропец () — приток Стрижня, протекающий по Кролевецкому району Сумской области и Коропскому району Черниговской области. Протекает только через один населённый пункт село Добротово Кролевецкого района Сумской области. На востоке имеет три спрямлённых русла, идущие от болотистой местности. Впадает в одно из спрямлённых русел Стрижня у села Ранок. Согласно изданию «Чернігівщина: Енциклопедичний довідник», Коропец — левый приток Десны.

Примечания

Источники 
 Карта Черниговской области. Киевская военно-картографическая фабрика. 2007.
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 784

Бассейн Десны (приток Днепра)
Реки Сумской области
Реки Черниговской области